

Geografia 

 Anversa – città nella regione delle Fiandre

 Anversa degli Abruzzi – comune della provincia dell'Aquila

Altro 
 Anversa – dipinto di Adriano Spilimbergo
 Anversa – romanzo di Roberto Bolaño